Rorer ist eine Bezeichnung für

 Familiennamen
 Rorer (Adelsgeschlecht), kleines Adelsgeschlecht im Egerland vom 13. bis zum 16. Jahrhundert 
 Michael Rorer (1738–nach 1792), polnischer Stadtrat in Poznań
 Michalina Rorer (1778–1859), Ehefrau des Dichters E. T. A. Hoffmann, siehe Michalina Hoffmann 
 Posey Rorer (1892–1936), US-amerikanischer Musiker

 Vorname
 Rorer A. James (1859–1921), US-amerikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus (Demokraten)
 
Siehe auch
 Rohrer
 Rörer
 Rohr (Adelsgeschlecht)
 William H. Rorer, Inc., US-amerikanisches Pharma-Unternehmen 1910–1990